Лахтионов — русская фамилия. Известные носители:

 Лахтионов, Владимир Нилович  (1872—1929) — генерал-майор, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 Лахтионов, Константин Алексеевич (род. 1971) — российский самбист и дзюдоист.